Адміністрування — керування установою, організацією, підприємством і т. ін.
 Адміністрування — керівництво бюрократичне, за допомогою наказів і розпоряджень замість розумного керівництва.

Примітки

Література 
 О. Бойко . Адміністрування //

Посилання
Адміністративна діяльність  // ВУЕ
Адміністрування  // ВУЕ